Regional Air Services steht für folgende Fluggesellschaften:

 Regional Air Services (Tansania)
 Regional Air Services (Rumänien)